Casiquiare peut désigner :

Toponymes

Casiquiare : l'une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Río Negro dans l'État d'Amazonas ;
 Canal de Casiquiare : un canal naturel reliant les fleuves Amazone et Orénoque.

Homonymie de toponyme